Лос Трес Компадрес има више значења:

 Лос Трес Компадрес (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Трес Компадрес (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику